Nieva steht für:
 Nieva, eine Gemeinde in der spanischen Provinz Segovia
 Río Nieva, ein Fluss in Peru

Personen:
 José María Preciado y Nieva (1886–1963), spanischer Geistlicher und Apostolischer Vikar von Darién